Уто́пия — нечто фантастическое, несбыточная, неосуществимая мечта, также может означать:
 Утопия (от  — «не место», «место, которого нет») — жанр художественной литературы, близкий к научной фантастике, описывающий модель идеального, с точки зрения автора, общества. Характеризуется верой автора в безупречность модели.

Литература 
 Утопия — роман Томаса Мора, написанный в 1516 году, от которого произошло название литературного жанра.
 «Утопия 14» («Механическое пианино») — первый роман Курта Воннегута, 1952 год.
  — научно-фантастический роман 1996 года американского писателя Роджера МакБрайда Аллена.

Кино и телевидение 
 Утопия — серия в третьем сезоне телесериала «Доктор Кто».
 Утопия — британский драматический телесериал.
 Утопия — американский телесериал, являющийся адаптацией одноимённого британского шоу.

Топонимы 
 Утопия — парк в Израиле.
 Равнина Утопия — низменность в северном полушарии Марса.
  — родина аборигенов, образованная в ноябре 1978 года в результате объединения бывшего утопического пастбищного угодья с участком неотделанных земель к северу Австралии.
  — канадское некорпоративное сообщество в округе Шарлотт, Нью-Брансуик.

 США
  — место переписи населения в округе Бровард, штат Флорида, в США. С переписи 2000 года население было 714. Сейчас является частью района Западного парка.
  — город-призрак в округе Гринвуд, штат Канзас, США.
  — район среднего класса в Куинс, Нью-Йорк. Расположен в юго-восточной части Fresh Meadows, граничащей с  на западе, 188th Street на востоке, Union Turnpike на юге и 73th Avenue на севере.
  — улица в Нью-Йорке.
  — некорпоративное сообщество на юге Франклина, округ Клермонт, штат Огайо, США, на берегах реки Огайо.
  — место переписи в округе Увалде, штат Техас.

Наука и технологии 
 «Утопия» или  — спецификация протокола ATM.

См. также 

 Мор (Утопия) (также «Мор. Утопия»; название на Западе — «Pathologic») — компьютерная игра в жанрах приключения, боевика, ролевой игры, разработана студией Ice-Pick Lodge и издана компанией «Бука» в 2005 году.
 Утопический социализм
  — более не существующий университет в Шанхае, Китай.
 Utopia